Киниксы или циниксы () — род сухопутных черепах.

Внешний вид и строение 
Отличаются уникальным строением панциря: задняя доля их карапакса подвижна и при опасности прикрывает хвост и задние лапы. Длина панциря до 25—30 см, края карапакса могут быть сильно зазубренны. На передних лапах по 5 когтей, на задних — по 4.

Распространение и места обитания 
Обитают в Африке. Населяют тропические леса, а также заросли кустарников.

Виды

Иллюстрации

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Пресмыкающиеся Африки
Сухопутные черепахи